Les Jabal Omar Hotel Towers sont deux gratte-ciel en construction à La Mecque en Arabie saoudite. Ils s'élèveront à . Leur achèvement est prévu pour 2018.

Lien externe
CTBUH

Gratte-ciel à La Mecque
Gratte-ciel mesurant entre 200 et 249 mètres
Tours jumelles